Cet article répertorie tous les termes fréquemment utilisés ou propres à l’univers de Stargate.

A 
Arche de vérité  Un artefact légendaire conçu par les Anciens pour supprimer la menace des Oris.
Ascension  Transition de notre plan de conscience vers un autre supérieur, ce qui permet d'accéder à l'état d'être de pure énergie.
Ash'rak  Goa'uld spécialisé dans le meurtre. Selon Teal'c, un seul d'entre eux suffirait à tuer cinquante Jaffas.
Atlantis  Cité légendaire abandonnée des Anciens.

C 
Chappa'ai  Terme Goa'uld pour désigner la porte des étoiles.

Chappa'ko

Terme utilisé par les Jaffas pour désigner la superporte Ori.
Chevron Composant de la porte des étoiles servant à sélectionner l'adresse ainsi qu'à déchirer l'espace-temps lors de la formation du vortex (trou de ver). Pour voyager dans notre galaxie, il faut enclencher 7 chevrons. Pour atteindre une autre galaxie (comme Pégase), il faut enclencher 8 chevrons. Pour atteindre le vaisseau Destinée, il faut enclencher 9 chevrons.

D 
DHD  Sigle anglais de Dial-Home Device (Appareil pour Téléphoner à la Maison, en français) : appareil servant à commander une porte des étoiles, il est généralement placé près de la porte. Son cadran reprend tous les symboles situés sur la porte des étoiles. Il fonctionne grâce à des cristaux de commande.

E 
 Extracteur du potentiel de point zéro  Souvent abrégé en « EPPZ » ou « E2PZ », il s'agit d'un appareil servant à fournir de grandes quantités d'énergie. La prononciation E2PZ est un calque de l'anglais. La prononciation correcte en français, et considérée comme canadienne dans le premier épisode, est EPPZ.

G 
 Gardienne  Femelle Wraith chargée de veiller sur les autres membres de son peuple durant les phases de stase.
 GDO  Sigle de Garage Door Opener, c'est un appareil qui permet d'envoyer un signal codé à travers la porte afin que le SGC ouvre l'iris.
 Gou'ld  Nom que donnaient les habitants de la planète de Jonas Quinn aux Goa'ulds. Cela est dû au fait qu'ils ont mal traduit les textes anciens présents sur la planète.

H 
Hyperespace  Méthode de déplacement d'un vaisseau spatial qui permet de voyager à des vitesses largement supérieures à celle de la lumière.
Hyperpropulsion  Impulsion permettant à un vaisseau de passer en hyperespace.
Harsiesis  De l'égyptien Hor-sa-Iset, Horus fils d'Isis. Enfant né de deux hôtes humains de Goa'uld, il possède leur savoir génétique. Il est interdit aux Goa'uld d'en concevoir. Shifu est le seul Harsiesis connu.

I 
Iris  Appareil de protection placé par les Terriens sur leur porte des étoiles, afin de rendre impossible son franchissement par ses ennemis.

J 
Joma Seku  Terme du langage goa'uld signifiant . Si quelqu'un prononce cette phrase selon le code d'honneur jaffa, le duel est inévitable. Ce dernier a pour but de décider du nouveau chef. Si quelqu'un intervient durant le duel, ce dernier est déclaré caduc.
Jumper (voir Puddle Jumper)  Petit vaisseau à tout faire conçu par les Anciens, comportant quelques drones et pouvant passer à travers une porte des étoiles.

K 
Kel'no'reem  État de méditation permettant à un Jaffa de se reposer, il est essentiel à sa survie, à moins qu'il n'utilise de la trétonine. Cela permet aussi à son symbiote goa'uld d'agir plus facilement pour le guérir de blessures graves. Un Jaffa peut également se servir du kel'no'reem pour entrer en contact avec le symbiote qu'il porte. Néanmoins, cela est d'une grande difficulté, car pour entrer en contact avec son symbiote, un Jaffa doit entrer dans un état de méditation très profond.
Kree  Terme transcendant du langage goa'uld pouvant vouloir dire, selon le contexte : , , , 
Kino  Sonde servant à la reconnaissance des planètes.

M 
MALP  Acronyme anglais de Mobile Analytic Laboratory Probe (Sonde de Laboratoire Analytique Mobile, SLAM en français). C'est une sonde autonome envoyée systématiquement avant l'exploration d'une planète par le SGC.

N 
Naquadah  Matériau stable possédant de nombreuses propriétés utiles, notamment sa forte capacité énergétique et sa supraconductivité. C'est l'un des composants de la porte des étoiles.
Naquadria  C'est un isotope instable du Naquadah. À la différence de ce dernier, il produit beaucoup plus d'énergie mais est radioactif.

O 
Ori  Faction religieuse des Alterans qui lutte contre les Anciens.

P 
Porte des étoiles  Élément central de tout franchissement, appareil servant à voyager sur plusieurs milliers d'années-lumière en quelques secondes.
Puddle Jumper  Sauteur de flaque en anglais. C'est un vaisseau à tout faire, construit par les Anciens et qui nécessite leur gène pour l'utiliser, qui sert à l'expédition d'Atlantis. Il peut activer une porte des étoiles à distance et la traverser, tirer quelques drones et possède un occulteur convertible en bouclier.
Prim'tah  est le nom donné au rituel qui consiste à mettre dans la poche ventrale d'un Jaffa un symbiote goa'uld le jour de ses 12 ans. Les avantages pour le porteur sont nombreux : force physique considérable, durée de vie augmentée et immunisation contre toute maladies. Cependant, le Jaffa devient dépendant et il doit refaire une prim'tah tous les cinq ans. La prise de trétonine peut pallier l'absence de symbiote.

R 
Réplication  Manière dont se reproduisent les Réplicateurs.

S 
SGC  Sigle de Stargate Command, il désigne la base de Cheyenne Mountain où se déroulent toutes les opérations terriennes de Stargate.
Shel'keck' nem'ron  Terme goa'uld signifiant . Ce terme est utilisé par la résistance jaffa comme cri de guerre ou comme reconnaissance entre deux résistants jaffas.
Shol'va  Terme goa'uld qui signifie . Le terme est utilisé pour désigner un Jaffa apostat non fidèle à ses dieux Goa'uld. Le plus illustre d'entre eux, Teal'c, est appelé ainsi, il en est l'archétype pour les Goa'ulds et les Jaffas qui sont encore à leur service.
Stase  Phase dans laquelle entrent les Wraiths régulièrement pendant une durée prédéterminée, afin de reprendre des forces. C'est à la Gardienne que revient la tâche de veiller sur eux, et si elle meurt la stase des autres Wraiths prend fin.
Subluminique (moteur)  Les moteurs subluminiques propulsent les vaisseaux dans l'espace normal. Contrairement aux moteurs hyperspatiaux ou au moteur VSL (Vitesse Supra Luminique), les moteurs subluminiques ne peuvent propulser un engin à une vitesse supérieure à celle de la lumière.

T 
Tau'ri  C'est ainsi que les Goa'ulds désignent la Terre ; au pluriel,  désigne les Terriens.
Trétonine  Substance d'abord extraite des larves de Goa'uld puis synthétisée, elle permet à un Jaffa de se passer de symbiote. Elle est devenue l'un des symboles de la libération des Jaffas.

U 
UAV  Sigle de l'anglais Unmanned Aerial Vehicle, c'est une sonde au même titre que le MALP, qui est envoyée à travers la porte, sauf qu'elle est aérienne et permet d'explorer une zone beaucoup plus étendue que le MALP.
Univers parallèle  Dans le monde de Stargate, il existe une infinité d'univers parallèles pour chaque choix que l'on prend, comme des routes qui se séparent : une personne en vie dans l'un peut être décédée dans l'autre, par exemple. Il existe également des univers parallèles qui n'existeront jamais car les actions des personnes y vivant ont changé le cours du temps (Exemple : 2010).

V 
Vortex  Concept de la physique théorique consistant en un tunnel qui relie un trou d'entrée à un trou de sortie, c'est ce que crée la porte des étoiles pour permettre des voyages sur de longues distances.

VSL  Vitesse supraluminique (dans la version anglaise FTL : Faster Than Light) est le moteur principal du Destinée.

W 
Wraith  Espèce extraterrestre qui se nourrit d'êtres humains.

Z 

Za'tarc  Personne inconsciemment programmée par les Goa'ulds dans le but de tuer un individu. Dans la saison 4 de Stargate SG-1, un membre du SGC a été un Za'tarc dans le but de tuer un haut conseiller tok'ra. Martouf, un Tok'ra, a aussi été un Za'tarc, programmé pour tuer le président des États-Unis, mission qui échoua.

Zat'nik'tel Arme des Jaffa ressemblant à un Goa'uld pouvant paralyser une personne d'un tir, de deux tirs la tuer et de trois tirs la dématérialiser.

Références 

Univers de Stargate
Liste en rapport avec la télévision
Liste en rapport avec la fiction